Allsvenskan (1978) była 54. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 8 kwietnia, a zakończył się 29 października. Liga liczyła 14 zespółów. Tytułu nie obroniła drużyna Malmö FF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Östers IF. Tytuł króla strzelców zdobył Tommy Berggren, który w barwach Djurgårdens IF strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1978 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1978 w Szwecji